El acrónimo UTEC puede referirse a:

 Universidad Tecnológica, universidad pública uruguaya.
 Universidad de Ingeniería y Tecnología, universidad privada peruana.

